Kaisersberg heißen folgende geographischen Objekte: 

Orte:
 Kaisersberg (Anzing), Einöde der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kaisersberg (Reischach), Ruine der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kaisersberg (Simbach), Einöde des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Kaisersberg (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kaisersberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark

Burgen:
 Burgstall Kaisersberg abgegangene Burg bei Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Turmhügel Kaisersberg abgegangene Turmhügelburg bei Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern

Berge:
 Kaisersberg (Wilhelmsdorf), 369 m, Berg am linken Talrand der Mittleren Aurach bei Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kaisersberg (Hardtwald), 348,2 m, Berg im Hardtwald bei Rielingshausen, Stadt Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaiserberg
 Kaysersberg
 Keizersberg